Kū, divindade havaiana
 Ku (kana)
 Ku (imperador)
 Banda Ku, frequência de satélites

Desambiguação